Trois navires de l'US Navy ont été nommés USS Cabot :
 L' est un brick acheté en 1775 et capturé par les Britanniques en 1777 ;
 L' a été rebaptisé Lexington (CV-16) le , avant le lancement ;
 L' est un porte-avions actif durant la Seconde Guerre mondiale. Il est transféré à l'Espagne en 1967, où il sert comme Dédalo. Le navire a été abandonné en 2001.

Cabot